Uhorniki – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie iwanofrankiwskim
 Uhorniki – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim